

Бабилон — місто, штат Нью-Йорк
 Бабилон — селище, штат Нью-Йорк

Див. також 
 Вавилон (значення)